Vida Económica é um jornal de economia publicado no Porto, Portugal. Pertence ao Grupo Editorial Vida Económica, fundado em 1933, ano de criação do Boletim do Contribuinte. A partir da década de 1980, o Grupo alargou consideravelmente a sua influência e actividade com o lançamento do jornal Vida Económica. Nos anos 1990, o projecto editorial é alargado com o lançamento de algumas revistas especializadas (Mercado Único, Trabalho & Segurança Social, Vida Imobiliária e Vida Judiciária), para além da edição de livros dirigidos ao mercado profissional e outros de reconhecida qualidade.

A filosofia do Grupo assenta-se fundamentalmente em informar e esclarecer, com rigor, as empresas e os profissionais em áreas onde a informação é essencial e decisiva mas, por vezes, complexa e nem sempre acessível. Atendendo ainda à crescente necessidade de actualização e valorização do indivíduo, quer no mercado de trabalho, quer em nível pessoal, o Grupo Editorial Vida Económica disponibiliza anualmente um variado leque de Acções de Formação que visam a responder de uma forma prática a essa necessidade.
Na elaboração das publicações e na assistência a clientes, no desenvolvimento das diferentes actividades de suporte e na venda e distribuição de livros para o mercado livreiro, estão directamente envolvidas cerca de noventa pessoas, repartidas pelas instalações de Lisboa e Porto, ocupando uma área global de cerca de 2.000 m².

Na área das novas tecnologias, o Grupo Editorial Vida Económica, certificado em qualidade pela norma ISO 9001:2000, tem também implementado a criação de soluções de sistemas de informação para as empresas, técnicos de contabilidade, consultores e advogados, instituições e particulares; soluções essas que passam pelas distintas bases de dados que se disponibilizam online, pelo acesso às edições em suporte digital e, ainda, pela criação de serviços de informação “à medida” para algumas entidades. Nesse âmbito, é de se realçar a parceria estabelecida com o pmelink.pt, o 1.º Centro de Negócios Online em Portugal.

No âmbito da estratégia de desenvolvimento sustentado, em 2006 foi alterada a personalidade jurídica da empresa, agora com a denominação de Vida Económica – Editorial, SA, entidade que participa ainda, em diversas sociedades, nomeadamente na Imoedições, Lda., Imoestatística, Lda. e Jornal Fiscal, Lda.

Desde as suas origens aos dias de hoje, o Grupo Vida Económica mantém a sua constante preocupação em satisfazer as necessidades que continuamente surgem na vida activa dos particulares, dos técnicos e das empresas.

Ligações externas 
 

Jornais de Portugal
Média do Grande Porto
Cultura do Porto
Jornais em língua portuguesa